Евстафьевская башня — одна из несохранившихся до наших дней башен Смоленской крепостной стены.

Внешний вид и местонахождение 

Представляла собой 16-гранную глухую башню. Находилась примерно в 30 метрах восточнее нынешней улицы Маршала Жукова, на месте нынешнего Дома Офицеров, между башнями Никольской и Антифоновской (ныне не существует).

История башни 
Пострадала во время осады Смоленска в 1632—1633 годах московским войском под командованием воеводы Михаила Шеина. В 1660-е годы была сильно перестроена. В 1706 году Евстафьевская башня была защищена земляной насыпью. В 1890 году прясла стены по обеим сторонам башни были демонтированы согласно решению Особой комиссии по сохранению стены. С 1896 года в башне находился водонапорный резервуар смоленского водопровода. В 1898 году участки на месте снесённой стены, в том числе и земляные валы, были проданы частным лицам под застройку. Через некоторое время валы были полностью срыты.

На чертежах обмера Смоленской крепостной стены, проведённого в 1937 году, Евстафьевская башня не указывается. Однако на фотографиях, сделанных во время немецкой оккупации,  эта башня есть. Есть она и на немецкой разведывательной аэрофотосъемке, сделанной в июле 1941 года. А на аэрофотосъемке, проведенной в декабре 1943 года, на месте башни уже только груда обломков. Вероятно она была взорвана нацистами при отступлении в сентябре 1943 года как элемент городской инфраструктуры - водопровода.

Примечания

Литература 
 И. И. Орловский. Смоленская стена 1602—1902 гг. Смоленск, 1902.
 «О крепости старой», Курзов Г. Л., 2003 г.
С.А. Амелин, Д.А. Ивочкин, И.А. Трапезников: Фотоальбом “Смоленск в оккупации”

Башни Смоленской крепостной стены